Флаг муниципального образования «Белокалитвинский район» Ростовской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 31 января 2002 года как флаг муниципального образования «Город Белая Калитва и Белокалитвинский район» (после муниципальной реформы стал флагом муниципального образования «Белокалитвинский район») и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 920.

Флаг муниципального образования города Белая Калитва и Белокалитвинского района составлен на основании герба муниципального образования города Белая Калитва и Белокалитвинского района, по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 

Полотнище флага с соотношением сторон 2:3 крестообразно разделено на четыре равные части — две зелёные и две светло-синие. Посередине полотнище пересекает горизонтальная жёлтая полоса в 1/10 от ширины полотнища. Поверх наложен голубой, окаймлённый жёлтой полосой (шириной в 1/20 от ширины полотнища) ромб, касающийся концами верхнего и нижнего краёв полотнища и занимающий по ширине Ѕ длины полотнища. На фоне ромба изображён обращённый от древка жёлтый олень, поражённый в спину чёрной стрелой.

Обоснование символики 
Центральная фигура флага — олень (елень), пронзённый чёрной татарской стрелой — основной элемент символики Донских казаков, взятый из печати Территории Войска Донского, показывает, что город и район основан в 1703 году как казачья станица Усть-Белокалитвенская.

Ромб — символ всестороннего развития города и района.

Жёлтая кайма, зелёное и зелёное части поля флага аллегорически показывают географическое расположение города и района у северо-восточной оконечности Донецкого кряжа, на реке Северский Донец при слиянии в неё реки Калитвы.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, богатства, величия, прочности, силы, великодушия.

Зелёный цвет символизирует плодородие и природные богатства донской земли.

Зелёный цвет — символ жизни, надежды, радости, изобилия, возрождения.

Синий цвет — символ величия, красоты, преданности.

Примечания 

Флаги с изображением оленя
Флаги с изображением стрелы